Voici la liste des planètes mineures numérotées de 168001 à 169000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 168001 à 169000

168001-168100

168101-168200

168201-168300

168301-168400

168401-168500

168501-168600

168601-168700

168701-168800

168801-168900

168901-169000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 100 001 à 200 000